15-й чемпіонат України (УРСР) з шахів, що проходив у Києві влітку 1946 року.

Загальна інформація про турнір 
У чемпіонаті за коловою системою взяли участь 18 шахістів.
Набравши 14 очок за підсумками всіх 17 турів чемпіоном України вдруге поспіль став киянин Анатолій Банник, який на пів очка випередив Лева Ароніна.
Третє місце посів дворазовий чемпіон України харків'янин Володимир Кирилов — 12 очок.
На турнірі було зіграно 153 партії.

Турнірна таблиця

Посилання 
 Таблиця чемпіонату
 Деякі партії чемпіонату

1946 у шахах
1946 в Україні
Чемпіонати УРСР із шахів